Rezultaty Rajdu Włoch (6º Rally d’Italia Sardegna), 6. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 22-24 maja:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 6 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2009
Włochy
2009 we Włoszech